Ключборк (польск. Kluczbork, нем. Kreuzburg) — многозначный термин.

 Ключборк — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят. 
 Ключборк (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ключборкский повят, Опольское воеводство. 
 Ключборк (футбольный клуб) — польский футбольный клуб, выступающий в Первой лиге.